Alexander Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alexander Springs (Florida)
 Alexander Springs (Pennsylvania)
 Alexander Springs (Tennessee)